El término Laques puede referirse a:
Laques (general), aristócrata y militar ateniense del siglo V a. C., que participó en la Guerra del Peloponeso.
Laques (diálogo), uno de los diálogos de Platón, que versa sobre el coraje.